Jean-Claude Loubatière (1944-2004), ancien président de la fédération française des échecs (FFE), de 1989 à 2004, et père de Patrick Loubatière ;
 Patrick Loubatière, auteur et metteur en scène français, également professeur de lettres, et enseignant d'échecs.

 La forêt domaniale de La Loubatière, ainsi que la Chartreuse de La Loubatière , un ancien monastère situé dans cette forêt, dans le département de l'Aude.